Кубок шести наций 2012 (), также известный как 2012 RBS 6 Nations (спонсор турнира — Королевский банк Шотландии, Royal Bank of Scotland) — 13-й по счёту розыгрыш Кубка шести наций по регби, прошедший с участием шести ведущих регбийных сборных Европы — Англии,  Франции, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса. С учётом предыдущих форматов розыгрыша — это 118-й европейский турнир подобного масштаба. Этот турнир стал первым с 2008 года, когда ни один матч не выпал на вечер пятницы. Также впервые матчи по регби с участием сборной Италии прошли не на Стадио Фламинио, а на Олимпийском стадионе Рима.

Итоговую победу одержала сборная Уэльса, выиграв все пять матчей и завоевав так называемый «Большой шлем» — третий в текущем формате розыгрыша. Лучшим игроком турнира был признан фланкер сборной Уэльса .

Участники

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

Перенесённый матч

4-я неделя

5-я неделя

Примечания

Ссылки 

Кубок шести наций